Жак Давидсон (нидерл. Jacques Davidson, 14 ноября 1890, Амстердам — 13 января 1969, там же) — голландский шахматист еврейского происхождения, национальный мастер.

Двукратный серебряный призёр чемпионатов Нидерландов (1921 и 1924 гг.).

Участник ряда международных соревнований, в том числе крупных турниров в Гааге (1921 г.) и Земмеринге (1926 г.). Победитель турниров в Амстердаме (1925 и 1927 гг.).

До I Мировой войны жил в Англии, где зарабатывал игрой в шахматы на денежную ставку. Считается первым профессиональным шахматистом в Нидерландах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ж. Давидсона в базе Chessgames
 Личная карточка Ж. Давидсона на сайте 365Chess

Шахматисты Нидерландов